En Pologne, Łubianka désigne :
 Łubianka, une gmina rurale du powiat de Toruń, Couïavie-Poméranie, dans le centre-nord de la Pologne ;
 Łubianka (Couïavie-Poméranie), siège de la gmina ci-dessus ;
 Łubianka (Grande-Pologne) ;
 Łubianka, un village polonais de la gmina de Sochaczew dans le powiat de Sochaczew et dans la voïvodie de Mazovie ;
 Łubianka, une localité polonaise de la voïvodie de Podlachie et du powiat de Sokółka.